Der Begriff Prozessvergleich kommt in folgenden Zusammenhängen vor:

ein Begriff aus den Rechtswissenschaften, siehe Vergleich (Recht)
ein Begriff aus der Wirtschaftsinformatik, siehe Prozessbenchmarking